Hippopodina är ett släkte av mossdjur. Hippopodina ingår i familjen Hippopodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Hippopodina